W Polsce w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice
 Bącka Huta – wieś 
 Bącka Huta – dawna osada leśna